Pekin – stolica Chińskiej Republiki Ludowej oraz osobne, wydzielone miasto
 Pekin – budynek mieszkalny na Pradze-Południe w Warszawie
 Kamienica Wolfa Krongolda – kamienica na warszawskiej Woli, zwana popularnie pekinem.

Miejscowości w USA:
 Pekin – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Tazewell
 Pekin – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Nelson
Gminy w USA:
 Pekin (ang. Pekin Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Tazewell